Віро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 95 км на північний захід від Діжона, 37 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 138,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віро на сайті французького Національного інституту географії
 Віро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна